Нина Всеволодовна Фёдорова (род. 9 апреля 1942, Кливленд, США) — известная американская учёная- русского происхождения, физиолог растений, , молекулярный биолог, биотехнолог. Профессор Университета штата Пенсильвания, член НАН США. Удостоена Национальной научной медали (2006). Занимала пост советника по научным вопросам государственного секретаря США.

Биография

Происхождение 
Родилась в Кливленде, штат Огайо. Мать — Ольга Снегирёва, переводчица. Отец — Всеволод Фёдоров, инженер. Её предки оказались в США после Октябрьской революции: дед по материнской линии работал в русской миссии в США и не стал возвращаться на родину, а дед по отцовской был российским консулом в Японии. Всеволод Фёдоров после революции пересёк Сибирь и с помощью своего отца был отправлен в Америку, где впоследствии и получил образование. Остальные родственники прибыли в США позже.

Нина Фёдорова росла, по её словам, в русской интеллигентной семье и по желанию родителей в детстве выучила русский язык.

Образование и карьера 
В 1966 году по специальности «биология и химия» окончила Сиракузский университет, получив диплом с отличием.

В 1972 году получила докторскую степень в области молекулярной биологии в Университете Рокфеллера.

После завершения обучения в Университете Рокфеллера, Нина Фёдорова работала в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, а затем — с 1978 года — в Научно-исследовательском институте Карнеги в Балтиморе. Также 1978 году Фёдорова участвовала в работе биологического факультетат Университета Джонса Хопкинса.

В 1995 году Фёдорова занимает пост профессора естественных наук в государственном университете Пенсильвании, а также участвует в создании Института естественных наук Хака (Huck Institutes of the Life Sciences).

В 2013 году Фёдорова становится приглашённым профессором Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) и сотрудником Института Санта-Фе.

Научная деятельность 
Основные научные интересы Нины Фёдоровой:
 ответ растений на стресс,
 гормональная регуляция,
 мобильные генетические элементы,
 эпигенетические механизмы,
 исследование ядерной РНК.

Список работ 
Книги:

1992 — The dynamic genome : Barbara McClintock’s ideas in the Century of Genetics.

1996 — Two women geneticists.

2004 — Mendel in the Kitchen: A Scientist’s View of Genetically Modified Foods.

2013 — Plant Transposons and Genome Dynamics in Evolution.

Эссе:

2014 — Battle lines: will agriculture be a victim of its own success?.

Награды 
 1989—1999 — NIH Merit Award, 10-летний исследовательский грант.
 1990 — премия Хауэрда Тейлора Риккетса Чикагского университета.
 1992 — награда «Современная женщина-учёный».
 1997 — медаль имени Джона Макговерна.
 2003 — медаль «Пионер-исследователь» Сирказуского университета.
 2006 — Национальная научная медаль.
 2013 год — Медаль Невады.

Общественная деятельность 
Нина Фёдорова в разные годы занимала различные посты в Национальной академии наук США, Совета директоров Генетического общества Америки, Американской ассоциации развития науки, Совета попечителей BIOSIS и Национального научного совета, который курирует Национальный научный фонд, Европейской академии наук и Американской академии микробиологии. В настоящее время является членом Научного руководящего комитета Института Санта-Фе и Совета директоров Sigma-Aldrich Chemical Company. Также входила в состав совета Международного научного фонда и Международного научно-консультативного совета Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта (Москва).

С 2007 по 2010 год Фёдорова работала советником по науке и технологиям при государственном секретаре США, сначала под руководством госсекретаря Кондолизы Райс, а позднее — госсекретаря Хиллари Клинтон.

Подписала манифест учёных «Предупреждение человечеству».

Личная жизнь 
Воспитала троих детей, будучи матерью-одиночкой. Семеро внуков (2015).

Примечания

Источники 
 The Huck Institutes of the Life Sciences
 Nina Fedoroff, Faculty directory Pennsylvania State University
 Faces of Penn State
 Enumclaw Plateau Human Life Blog
 

Выпускники Средней школы Фейетвилл-Манлиус
Выпускники Сиракьюсского университета
Выпускники Рокфеллеровского университета
Награждённые Национальной медалью науки США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Президенты Американской ассоциации содействия развитию науки
Награждённые медалью Невады